Mužská dvouhra Adelaide International II 2023 probíhala v první polovině ledna 2023. Do singlové soutěže adelaidského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu z předchozího ročníku byla srbská světová pětka Novak Djoković, která do dvouhry nezasáhla. Druhý ze dvou adelaidských turnajů v sezóně 2022 vyhrál Australan Thanasi Kokkinakis. 

Vítězem se stal 25letý Korejec Kwon Sun-u, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou čtyřku Roberta Bautistu Aguta za 2:43 hodiny po vyrovnaném třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 7–6. Jednalo se o jejich první vzájemné utkání. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které po triumfu na Astana Open 2021 představovalo druhý singlový titul na okruhu ATP Tour. Jako první Jihokorejec tak na túře ATP získal více než jednu trofej. Do hlavní soutěže přitom postoupil až jako šťastný poražený, když v závěru kvalifikace prohrál s Tomášem Macháčem. Stal se tak historicky osmým vítězem turnaje ATP z pozice šťastného poraženého a prvním od Marca Cecchinata na Hungarian Open 2018. Bodový zisk jej posunul o 32 míst výše na 52. místo žebříčku.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Šťastní poražení

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Adelaide International II 2023